Paget kan syfta på

Personer
Paget Brewster, amerikansk skådespelerska. 
Arthur Paget, brittisk diplomat.
Debra Paget, amerikansk skådespelerska. 
Frederick Beauchamp Paget Seymour, brittisk amiral. 
George Paget, brittisk general.
George Paget Thomson, brittisk fysiker och Nobelpristagare. 
Henry Paget, 1:e markis av Anglesey, engelsk general. 
James Paget, engelsk kirurg. 
Michael Paget, brittisk gitarrist. 
Sidney Paget, brittisk tecknare. 
William Paget, 1:e baron Paget, engelsk statsman.

Fiktiva personer
Sir Harry Paget Flashman, karaktär i boken Tom Browns skoltid

Geografi
Paget – en församling i Bermuda.

Övrigt
Ecnomus paget – en nattsländeart. 
Pagets sjukdom – skelettsjukdom.